Svenska damhockeyligan 2018/2019 var den tolfte säsongen i damernas högsta serie i ishockey sedan Riksserien startade och tredje säsongen med det nya namnet Svenska damhockeyligan.

Deltagande lag

Grundserien 
Serien spelades mellan den 7 september 2018 och 2 februari 2019. Före seriens start tippades Luleå, Linköping och HV71 i toppen av serien medan Göteborg och SDE tippades sist. Säsongens första match blev Linköping HC – Luleå HF i Stångebro Ishall inför 294 åskådare. Luleå tog hem segern med 0–3. Under hösten haltade tabellen rejält. Luleå låg ibland 4–5 matcher efter de andra lagen, bl.a. för att de de reste till Nordamerika och spelade till sig en seger i första upplagan av Champion's Cup.

Poängtabell

Spelarstatistik
Poängliga

Målvaktsliga

Playoff

Kvartsfinaler
Luleå–AIK

Modo–Brynäs

Linköping–Djurgården

Leksand–HV71

Semifinaler
Luleå–HV71

Modo–Linköping

Finaler
Luleå–Linköping

Luleå svenska mästare 2019.

Poängliga

Målvaktsliga

Referenser

Externa länkar 
 Svenska Damhockeyligan (officiell hemsida)

Sport i Sverige 2018
Sport i Sverige 2019
Ishockeysäsongen 2018/2019
2018/2019